Дефорж ( или ) — французская фамилия. Известные носители:

 Дефорж, Анна (род. 1976) — американская и черногорская баскетболистка.
 Дефорж, Режин (1935—2014) — французская писательница, сценарист и режиссёр.